Las Marinas puede referirse a:

 Las Marinas, localidad del municipio de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería.
 Las Marinas, localidad del municipio de Vera, en la provincia de Almería.